Heckle et Jeckle peut désigner : 
 Heckle et Jeckle personnages de dessin animé et de bandes dessinés créés par Paul Terry en 1946. Renommés Hurlu et Berlu en français puis sous leurs noms anglo-saxons dans les années 1980.
 Filmographie de Heckle et Jeckle, série de dessins animés pour le cinéma.
 Heckle and Jeckle, série d'animation de 1969 à 1981.
 The New Adventures of Mighty Mouse and Heckle and Jeckle, série d'animation distribuée en 1979.